Harcourt (Iowa)
 Harcourt (Eure), comuna de Normandia al departament de l'Eure 
 Comtat d'Harcourt, senyoria i posteriorment comtat del Regne de França a la Normandia